Plusieurs villes possèdent une rue des Brasseurs :

Rue des Brasseurs, à Bastogne
 Rue des Brasseurs, à Braine l'Alleud
 Rue des Brasseurs à Bruxelles
 Rue des Brasseurs, à Chatelet
 Rue des Brasseurs, à Huy
 Rue des Brasseurs, à Jodoigne
 Rue des Brasseurs à Liège
 Rue des Brasseurs, à Marche-en-Famenne
 Rue des Brasseurs, à Mouscron
 Rue des Brasseurs à Namur
 Rue des Brasseurs, à Nivelles
 Rue des Brasseurs, à Tournai

Rue des Brasseurs, à Abidjan

Rue des Brasseurs à Mulhouse ;
 Rue des Brasseurs à Strasbourg.

Brasseurs Rue